Le Calendrier Commun est un système de datation fictif utilisé dans le décor de campagne « le Monde de Faucongris » pour le jeu de rôle Donjons et Dragons. 

Au milieu des années 1970, Gary Gygax créé un monde imaginaire nommée Faucongris pour y situer le nouveau jeu de rôle fantastique nommé « Donjons et Dragons » qu'il est en train de contribuer à créer. Pour expliquer comment son monde (la Tærre) en est arrivée à son état actuel, il inclut dans son livre « World of Greyhawk » (TSR, 1980) une brève chronologie de vingt-et-un évènements historiques qui embrassent un millénaire d'histoire. Cette chronologie implique cinq civilisations principales, chacune d'entre elles ayant son propre système calendaire :

 Suellois : Datation suelloise ou Dominion suellois (DS)
 Olve : Histoire de Olves (HO)
 Bakluni : Hégire Baklunie ou Hiérarchie Baklunie (HB)
 Flanna : Chronologie Flanna (CF)
 Œridien : Calendrier Œridien ou Comput Œridien (CO)

L'un des évènements majeurs de la chronologie de Gygax est une invasion des œridiens, qui repoussent les autres peuples en périphérie du continent et mène à la formation du Grand-Royaume d'Ærdie. Le premier empereur marque le commencement de ce nouvel empire par une Déclaration de Paix Universelle et l'adoption d'un nouveau calendrier universel, le Calendrier Commun; à partir de là, toutes les dates comportent la mention « AC » pour « Année Commune ».

Gygax indique tous les évènements ayant eu lieu avant l'an 1 AC en chiffre négatifs et, comme il n'y a pas d'année 0 AC (l'année précédant l'an 1 AC est l'année -1 AC) cela complique le calcul de conversion des dates du Calendrier Commun avant l'an 1 AC dans les autres systèmes calendaires. Cependant, au début de la campagne de Gygax (située en 576 AC), le Calendrier Commun est presque universellement utilisé par la plupart des peuples, ce qui évite au maître de donjon des conversions dans les autres systèmes pratiquement inutiles. 

Les jours, semaines et mois de l'Année Commune sont calculées en utilisant le Calendrier de Faucongris.

Sources 
 Gygax, Gary, World of Greyhawk Fantasy Game Setting (TSR, 1983).
 Holian, Gary, Erik Mona, Sean K Reynolds et Frederick Weining - L'atlas de Greyhawk (Wizards of the Coast, 2002).
 Moore, Roger E - Greyhawk : L'aventure commence (Wizards of the Coast, 2000).
 Sargent, Carl - From the Ashes (TSR, 1993).

Notes et références

Liens externes 

Greyhawk